A Vasas-szakadék barlangja az alábbi üregek egyike:

Vasas-szakadéki 1. sz. barlang
Vasas-szakadéki 2–3. sz. barlang
Vasas-szakadéki 2. sz. barlang
Vasas-szakadéki 3. sz. barlang
Vasas-szakadéki 4. sz. barlang
Vasas-szakadék kis ürege